Arturo Marzano (1897-1976), magistrato e politico italiano
 Arturo Marzano (1947), insegnante e politico italiano
 Arturo Marzano (1973), storico italiano